HPM − rodzaj modułowego reaktora jądrowego

HPm − amerykańskie oznaczenie jednostki konia mechanicznego metrycznego

HPM − wyróżnik tablic rejestracyjnych Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej